Последняя дуэль и смерть А. С. Пушкина
 Дуэль и смерть Пушкина — книга историка литературы П. Е. Щёголева

См. также 
 Пушкин. Последняя дуэль — художественный фильм 2006 года